Ряполовская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.

Входит в состав Сибирского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Сибирский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Верховажья — 45 км, до центра муниципального образования Елисеевской — 5,5 км. Ближайшие населённые пункты — Савинская, Козевская, Бирючевская.

По переписи 2002 года население — 5 человек.

Примечания

Ссылки 
 Ряполовская в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Верховажского района